Garth ist ein englischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Garth ist abgeleitet von einem Familiennamen mit der altnordischen Bedeutung „Garten“, der ursprünglich jemanden bezeichnete, der nahe einem Garten lebte oder in einem Garten arbeitete. Von diesem Familiennamen ist der männliche Vorname abgeleitet.

Namensträger

Vorname 

 Garth Boesch (1920–1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Garth Brooks (* 1962), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Garth Butcher (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Garth Ennis (* 1970), nordirischer Comicautor
 Garth Evans (* 1934), britischer Plastiker
 Garth Fagan (* 1940), jamaikanischer Tänzer und Choreograf
 Garth Risk Hallberg (* 1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Garth Hudson (* 1937), kanadischer Multiinstrumentalist
 Garth Maxwell (* 1963), neuseeländischer Regisseur
 William Garth Morrison (1943–2013), britischer Grundbesitzer und Pfadfinder-Funktionär
 Garth Murray (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Garth Nix (* 1963), australischer Schriftsteller
 Garth Pillsbury (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler und Kameramann
 Garth Richardson (* ~1960), kanadischer Musikproduzent
 Garth Risk Hallberg (* 1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Garth Robinson (* 1970), jamaikanischer Sprinter
 Garth Snow (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Garth Stevenson (* 1982), kanadischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Familienname 
 Alexander Garth (* 1958), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Autor
 David Garth († 2014), US-amerikanischer Politikberater
 Helwig Garth (1579–1619), deutscher lutherischer Theologe
 Jennie Garth (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin

 Julian Garth (* 2001), deutscher Ruderer im Deutschlandachter
 Kim Garth (* 1996), irische Cricketspielerin
 Samuel Garth (1661–1719), englischer Mediziner und Dichter
 Wilhelm-Rafael Garth (* 1989), deutscher Synchronsprecher
 William Willis Garth (1828–1912), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Sonstiges 
 Garth Pier, Seebrücke im walisischen Bangor
 Garth (Texas), Ort in den USA
 Garth (Wales), Ortsteil der walisischen Stadt Maesteg

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Berufsname
Wohnstättenname
Englischer Personenname